Osoby:
 Carver Mead (ur. 1934) – informatyk amerykański
 Elwood Mead (1858-1936) – polityk amerykański, w latach 1924-1936 rządowy komisarz Biura ds. Melioracji USA (United States Bureau of Reclamation)
 George Mead (1863-1931) – amerykański filozof, socjolog i psycholog
 Jon Mead (ur. 1967) – kanadyjski curler, mistrz świata z 2011
 Margaret Mead (1901-1978) – uczona amerykańska, antropolog 
Miejscowości w USA:
 Mead – miejscowość w stanie Kolorado, w hrabstwie Weld
 Mead – wieś w stanie Nebraska, w hrabstwie Saunders
 Mead – miejscowość w stanie Oklahoma, w hrabstwie Bryan
 Mead – miejscowość w stanie Wisconsin, w hrabstwie Clark
 Mead – jednostka osadnicza w stanie Waszyngton, w hrabstwie Spokane
Gminy w USA:
 Mead (ang. Mead Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Merrick
 Mead (ang. Mead Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Belmont
 Mead (ang. Mead Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Warren
 Mead (ang. Mead Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Clark
Inne
 Mead – jezioro w USA, na granicy stanów Nevada i Arizona
 Mead – krater uderzeniowy na powierzchni Wenus